För släkter man namnet Bergman, se Bergman (släkter)
Bergman är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt och som också finns i andra länder. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Bergman 14 014
 Bergmann 137
 Bärgman 29
 Berghman 27
 Bärjman 7
Tillsammans blir detta 14 214 personer, vilket ger namnet plats nummer 48 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Det är vidare 5 personer med det ursprungligen balttyska namnet von Bergmann.

Personer med efternamnet Bergman eller varianter av detta namn

A
 A Gunnar Bergman (1903–1967), författare, poet, journalist och redaktör
 Adolf Bergman (1879–1926), friidrottare
 Amanda Bergman (född 1987), musiker och låtskrivare
 Anders Bergman, flera personer
 Anders Bergman (författare) (född 1980)
 Anders Bergman (ingenjör) (1898–1999), ingenjör, spårvägsdirektör
 Anders Bergman (ishockeymålvakt) (född 1963)
 Anders Bergman (präst och politiker) (1807–1884), präst och politiker
 Ann Bergman (1963–2020), professor
 Anna Bergman (född 1948), skådespelare
 Anna Bergman (kostymtecknare) (född 1965), scenograf och kostymtecknare
 Anna-Eva Bergman (1909–1987), norsksvensk målare
 Anna-Greta Bergman (född 1927), skådespelare
 Annie Bergman (1889–1987), konstnär och författare
 Anton Bergmann (1835–1874), flamländsk författare
 Arnfinn Bergmann (1928–2011), norsk backhoppare och fotbollsspelare
 Arvid Berghman (1897–1961), heraldiker, försäkringstjänsteman
 Arvid Bergman (1872–1923), veterinär
 Astrid Bergman Sucksdorff (1927–2015), fotograf, barnboksförfattare
 August Bergman, spjutkastare på 1890-talet
 Axel Bergman,flera personer
 Axel Bergman (arkitekt) (1877–1965)
 Axel Bergman (ingenjör) (1859–1918)
 Axel Bergman (skådespelare) (1878–1957)

B
 Bengt Georg Berghman (1710–1764), lagman
 Bill Bergman (1904–1981), officer i flottan och flygvapnet
 Birgitta Bergman (född 1945), växtfysiolog
 Birgitta Bergman (författare) (1938–2011), författare av barn- och ungdomslitteratur
 Bo Bergman, flera personer
 Bo Bergman (författare) (1869–1967), författare
 Bo Bergman (språkvetare) (född 1938), journalist och språkvetare
 Bo Bergman (teknikforskare) (född 1943), teknikforskare
 Bo Bergman (psykiater) (född 1950), psykiater
 Bosse Bergman (1942–2018), stadsbyggnadshistoriker, författare och forskare
 Brita Bergman (född 1946), teckenspråkslärare
 Bror Bergman (1913–1992), ingenjör och ämbetsman

C
 Camilla Bergman (född 1954), skulptör
 Carl Bergman (grosshandlare) (1861–1932)
 Carl Abraham Bergman (1800–1889), skolman och präst
 Carl Gustaf Bergman, flera personer
 Carl Gustaf Bergman (ingenjör) (1881–1970)
 Carl Gustaf Bergman (politiker) (1840–1905), skolman
 Carl Hampus Bergman (1921–1989), arkitekt
 Carl Henrik Bergman (1828–1909), hovpredikant, ledare för Bergmankretsen
 Carl Johan Bergman, flera personer
 Carl-Johan Bergman (journalist)
 Carl Johan Bergman (skidskytt) (född 1978), skidskytt
 Carl Johan Bergman (skolman) (1817–1895), hembygdsforskare
 Carl Otto Bergman (1828–1901), politiker och industriman
 Carl Wilhelm Bergman (1820–1857), författare

D
 Dag Bergman (1914–1984), diplomat
 Dan Bergman, flera personer
 Dan Bergman (musiker), proggmusiker och låtskrivare
 Erik Dan Bergman (1869–1932), journalist, författare
 Wilhelm Dan Bergman (1882–1966), metallexpert
 Daniel Bergman (född 1962), regissör
 Daniel Bergman, (1869–1932), författare

E
 Elin Bergman (född 1995), sångerska och låtskrivare
 Elise Bergman (1842–1924), bildkonstnär
 Ellen Bergman (1919–2007), regissör och koreograf
 Ellen Bergman (sångpedagog) (1842–1921), sångpedagog och kvinnosaksförkämpe
 Emanuel Bergman (1887–1948), läkare
 Emil Bergman (1908–1975), ishockeyspelare
 Enar Bergman (född 1933), friidrottare, längdhoppare
 Erich Bergman (första hälften av 1700-talet), bildhuggare
 Erik Bergman, flera personer
 Eric Bergman (1887–1959), musiker och tonsättare
 Erik Bergman (1911–2006) (1911–2006), finländsk tonsättare
 Erik Bergman (1926–1984) (1926–1984), svensk tonsättare
 Erik Bergman (författare född 1909) (1909–1993), författare
 Erik Bergman (präst) (1886–1970), kyrkoherde, hovpredikant
 Erik Bergman (skådespelare) (1894–1969), skådespelare
 Erik Dan Bergman (1869–1932), journalist, författare, kåsör
 Ernst Bergmann, flera personer
 Ernst Bergmann (filosof) (1881–1945), tysk filosof
 Ernst von Bergmann (egyptolog) (1844–1892), österrikisk egyptolog
 Ernst von Bergmann (medicinare) (1836–1907), tysk kirurg
 Ernst David Bergmann (1903–1975), israelisk kemist
 Eva Bergman (född 1945), regissör
 Eva Bergman (konsthistoriker) (1903–1984)
 Evald Bergman (1843–1904), präst

F
 Filip Bergman (född 1979), fotbollsspelare
 Folke Bergman (1902–1946), arkeolog och museiman
 Fredrik Bergman (född 1967), officer i flygvapnet
 Friedrich Wilhelm Bergmann (1812–1887), tysk språkforskare
 Fritz Bergman (1920–2014), professor, skogsforskare

G
 Gulli Bergman (1882–1977), konstnär
 Gun Bergman (1916–1971), journalist, språkvetare och översättare
 Gunnar Bergman, flera personer
 A. Gunnar Bergman (1903–1967), författare
 Gunnar Bergman (jurist) (1881–1938), professor
 Gunnar Bergman (läkare) (1897–1983), psykiater
 Gunnar Bergman (tandläkare) (1920–1973), tandläkare, professor
 Gustaf Bergman, flera personer
 Gustaf Berghman (1836–1910), läkare, bibliofil
 Gustaf Bergman (konstnär) (1835–1914), telegrafkommissarie och konstnär
 Gustaf Bergman (läkare) (1837–1910), epidemiolog, professors namn
 Gustaf Bergman (militär) (1844–1926), militär
 Gustaf Bergman (operasångare) (1880–1952), operasångare
 Gustav Bergman (född 1990), orienterare
 Gustav Bergmann (1906–1986), österrikisk-amerikansk filosof
 Gustav von Bergmann (1878–1955), tysk läkare
 Göran Bergman (1919–1991), finländsk ornitolog
 Gösta Bergman (1894–1984), språkforskare
 Gösta Mauritz Bergman (1905–1975), teaterman och teaterhistoriker

H
 Helena Bergman (född 1985), orienterare
 Helene Bergman (född 1946), svensk journalist
 Henry Bergman (1868–1946), amerikansk skådespelare
 Herman Bergman (1869–1954), företagare
 Hjalmar Bergman (1883–1931), författare
 Hjalmar Bergman (arkitekt) (1910–1984)
 Hugo Bergmann (1883–1975), israelisk filosof
 Håkan Bergman (född 1954), politiker, socialdemokrat

I
 Ingebrikt Bergman (1864–1956), politiker
 Ingmar Bergman (1918–2007), regissör
 Ingrid Bergman (1915–1982), skådespelare
 Ingrid Bergman (politiker) (1925–2019), politiker
 Ingrid Bergman, tidigare von Rosen (1930–1995), gift med Ingmar Bergman 1971–1995
 Israel Bergman (1795–1876), biskop
 Israël Berghman (1864–1945), grosshandlare

J
 Jaime Bergman (född 1975), amerikansk modell och skådespelerska
 Jakob Bergman (född 1996), fotbollsspelare
 Jan Bergman, flera personer
 Jan Bergman (regissör) (1946–2000), regissör
 Jan Bergman (religionshistoriker) (1933–1999), religionshistoriker
 Jan Bergman (TV-producent och författare) (född 1956), producent, författare och fotograf
 Jeff Bergman (född 1960), skådespelare
 Joakim Bergman (född 1992), bandyspelare
 Joel Bergman (1936–2016), amerikansk arkitekt
 Johan Bergman, flera personer
 Johan Bergman (arkeolog) (1864–1951), arkeolog och politiker
 Johan Bergman (scenograf) (född 1964), scenograf och barnskådespelare
 Johan Gabriel Bergman (1732–1793), läkare
 Johan Magnus Bergman (1792–1867), topografisk författare
 Julius Bergman, flera personer
 Julius Bergman (apotekare) (1854–1923), apotekare
 Julius Bergman (ishockeyspelare) (född 1995), ishockeyspelare
 Julius Bergmann (1839–1904), tysk filosof
 Justus Bergman (1871–1929), målare och fotograf

K
 Karin Bergman (1889–1966), sjuksköterska
 Karin Bergman-de Frey (1910–1982), skådespelare
 Karin Östring Bergman (född 1971), politiker, centerpartist
 Karl Bergman (1891–1965), konstnär
 Karl Bergmann (1882–1964), norsk skådespelare
 Karl Bergman (journalist) (1948–1979)
 Karl-Arne Bergman (1918–1974), skådespelare, rekvisitör och inspicient
 Karl-Erik Bergman (född 1930), åländsk författare
 Kerstin Bergman (1895–1980), skådespelare
 Klas Bergman (född 1942), författare

L
 Lars Bergman (1789–1867), grosshandlare och politiker
 Lars Bergman (nationalekonom) (född 1945), nationalekonom, professor, rektor
 Lena Bergman (1943) (född 1943), skådespelare
 Lena Bergman (1962) (född 1962), barnskådespelare
 Lillevi Bergman (1944–1985), skådespelare
 Lorenz Bergmann (1875–1966), dansk teolog
 Lowell Bergman (född 1945), amerikansk televisionsproducent, bl.a. för CBS 60 Minutes

M
 Magnus Bergman, flera personer
 Magnus Bergman (friidrottare) (född 1968), långdistanslöpare
 Magnus Bergman (kommendör) (född 1960), ingenjör och sjöofficer
 Malou Bergman (född 1971), skådespelare
 Margaret Olofsson Bergman (1872–1948), svenskamerikansk textilkonstnär, lärare och designer
 Margareta Bergman (1901–1990), skådespelare
 Margareta Bergman (författare) (1922–2006), författare och bibliotekarie
 Marie Bergman (född 1950), sångare 
 Marie-Anne Bergman-Larby (1907–1960), författare
 Marie-Louise von Bergmann-Winberg (född 1946), finlandssvensk statsvetare, professor
 Marit Bergman (född 1975), sångare
 Marjo Bergman (1922–2004), skådespelare och mannekäng
 Mary Kay Bergman (född 1961), amerikansk röstskådespelare
 Mats Bergman (född 1948), skådespelare
 Mattias Bergman (född 1966), ekonom och företagsledare

O
 Olle Bergman (1929–1985), sångare
 Oskar Bergman (1879–1963), målare och grafiker
 Otto Bergman (1865–1932), justitieråd

P
 Per Bergman, flera personer
 Per Bergman (fackföreningsman) (1882–1938), fackföreningsman
 Per Bergman (läkare) (1914–2005), läkare
 Per Bergman (politiker) (1915–2000), politiker
 Per Bergman (seglare) (1886–1950), seglare
 Petter Bergman (1934–1986), författare
 Pär Bergman (född 1933), lärare, litteraturhistoriker och översättare

R
 Richard Bergmann (1920–1970), österrikisk och brittisk tennisspelare
 Robin Bergman (född 1988), svensk ishockeyspelare
 Rolf Bergman (1897–1982), svensk läkare
 Rune Bergman (1937–2012), musiker
 Rune Bergman (skådespelare) (1933–2014), skådespelare och regissör

S
 Sabine Bergmann-Pohl (född 1946), tysk politiker
 Sigge Bergman (1905–2001), idrottsledare
 Sigmund Bergmann (1851–1927), tysk-amerikansk industriman
 Signe Bergman (1869–1960), feminist
 Sten Bergman (1895–1975), upptäcktsresande
 Sten Bergman (musiker) (1942–2015), musiker och kompositör
 Stina Bergman, flera personer
 Stina Bergman (författare) (1888–1976), författare
 Stina Bergman (regissör) (född 1977), regissör
 Sune Bergman (1952–2021), ishockeyspelare
 Susanna Bergman (född 1958), friidrottare
 Sven Bergman, flera personer
 Sven Bergman (ingenjör) (1888–1959)
 Sven Bergman (journalist) (född 1967), journalist
 Sven Bergman (läkare) (1922–1995), professor i klinisk bakteriologi
 Sven Dan Bergman (1868–1941), ingenjör
 Sven Peter Bergman (1806–1878), politiker och landshövding
 Sven-Olof "Berka" Bergman (född 1962), fotbollsspelare

T
 Thomas Bergman (född 1947), författare och fotograf
 Thommie Bergman (född 1947), ishockeyspelare
 Thor-Björn Bergman (född 1957), filmare och författare
 Thorstein Bergman (1942–2022), trubadur
 Torbern Bergman (1735–1784), kemist, naturforskare
 Torbjörn Bergman (född 1957), statsvetare
 Torsten Bergman (1907–1989), präst
 Trym Bergman (född 1969), norsk fotbollsspelare

U
 Ulf Bergman (1927–2006), sjökapten och författare
 Ulrika Bergman (född 1975), curlingspelare
 Ulrika Bergman (skådespelare) (född 1985), skådespelare

V
 Victor Bergman (1883–1963), väg- och vattenbyggnadsingenjör

W
 Wilhelm Bergman (1836–1897), arkivarie
 Wilhelm Dan Bergman (1882–1966), metallexpert
 William Bergman (1860–1929), militär

Å
Åke Bergman (1932–1987), silversmed och konstnär
Åsa Bergman (född 1967), företagsledare

Med dubbelnamn 
 Astri Bergman-Taube (1898–1980), skulptör
 Camilla Bergman-Skoglund (född 1954), konstnär
 Marie-Louise von Bergmann-Winberg (född 1946), finländsk statsvetare, professor
 Mona Dan-Bergman (1927–1992), skådespelare
 Tom Dan-Bergman (1925–2009), skådespelare och teaterregissör
 Lisbeth Grönfeldt Bergman (född 1948), politiker
 Sabine Bergmann-Pohl (född 1946), tysk politiker

Se även 
 Bergmann
 Berghman
 von Bergmann
 Bergman (släkter)

Referenser 

Svenska efternamn
Svenska släkter
Nederländska efternamn